Суперкубок Европы ФИБА (женщины) 2011 — 3-й матч за Суперкубок Европы, прошёл 5 октября 2011 года в «Pabellon Wurzburg» (Саламанка). Встретились победитель Евролиги 2010/11 «Перфумериас Авенида» и обладатель Кубка Европы 2010/11 «Элицур».

Матч 

Главный тренер —  Лукас Мондело

Главный тренер —  Адан Инбар

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Ссылки 
 Суперкубок Европы среди женщин 2011

Суперкубок Европы ФИБА женщины
2011 год в баскетболе